Skydancer – album muzyczny grupy Dark Tranquillity
 skydancer – rodzaj reklamy zewnętrznej